C8H12N2 – formula molecolare della 4-ammino-N,N-dimetilanilina
C8H12N2 – formula molecolare della betaistina
C8H12N2 – formula molecolare della fenelzina

Formule molecolari